В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1218 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1218 году

Январь 
 10 января — Гуго I де Лузиньян — король Кипра (1205—1218)
 23 января —  — епископ Пассау (1191—1204), патриарх Аквилеи (1204—1218)

Февраль 
 2 февраля — Константин Всеволодович (31) — князь Новгородский (1205—1208), 1-й князь Ростовский (1208—1218), Великий князь Владимирский (1216—1218).
 12 февраля 
  — графиня-консорт Голландии (1203—1218), жена Виллема I
 Алиса де Куртене — графиня-консорт Ангулемская (1186—1202), жена Эмара I, мать Изабеллы Ангулемской
 18 февраля — Бертольд V Церинген — последний герцог Церингенский (1186—1218), основатель Берна

Март 
 3 марта —  — сеньор де Сен-Бри, де Болш и де Мелло, коннетабль Франции (1138—1218)

Апрель 
 22 апреля — Тибо VI де Блуа — граф де Блуа и граф Дюнуа (1205—1218), граф Шартра (1205—1218), граф Клермон-ан-Бовези (1205—1218)

Май 
 6 мая — Тереза Португальская — графиня-консорт Фландрии (1183—1191), как жена Филиппа Эльзасского, герцогиня-консорт Бургундии (1194—1195), как жена Эда III
 19 мая — Оттон IV —король Германии (1198—1212), император Священной Римской империи (1209—1215)

Июнь 
 25 июня — Симон де Монфор, 5-й граф Лестер — сеньор де Монфор-л'Амори (1181—1218), граф Лестер (1204—1218), граф Тулузы (1215—1218), виконт Безье (1209—1218), военный лидер крестового похода против альбигойцев, убит при осаде Тулузы.

Июль 
 6 июля — Эд (Одо) III Бургундский — герцог Бургундии (1192—1218), умер во время приготовления к Пятому Крестовому походу.
 16 июля —  — епископ Вустера (1216—1218)

Август 
 7 августа — Адольф V (VI) — граф Берга (1189—1218), умер в пятом крестовом походе
 Яромар I — князь Рюгена (1170/1181—1218)

Сентябрь 
 24 сентября —  — отшельник, святой римско-католической церкви .

Декабрь 
 24 декабря — Альберик де Юмбер — архиепископ Реймса (1207—1218)
 28 декабря — Роберт II де Дрё — граф Дрё, Бри и Брены (1184—1118), французский полководец, участник третьего крестового похода и крестового похода против альбигойцев

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — иранский историк, поэт, философ и врач
  — эмир Дамаска (1196—1218), султан Египта (1200—1218)
 Вильгельм III — граф Юлиха (1207—1217), умер во время пятого крестового похода
 Гильом I де Бо — принц Оранский (1180/1181—1218), титулярный король Арля и Вьенна (1215—1218), казнён альбигойцами.
 Джаяварман VII — король Кхмерской империи (1181—1218), первый буддист на троне империи
 Елена — правительница юдиката Галлура (1203—1218)
 Комита III де Торрес — юдекс Логудоро (1198—1218)
 Кучлук — последний гурхан Каракитайского ханства (1213—1218), убит монголами или мусульманами
  — правитель Чолы (1178—1218)
 Альваро Нуньес де Лара — кастильский граф, регент при короле Энрике I (1214—1217)
 Луи II — граф Лоона (1194—1218), граф Голландии (1203—1207)
 Никола де Романис — кардинал-епископ Фраскати (1205—1218), декан Коллегии кардиналов (1211—1218)
  — граф Халланда (1216—1218)
 Теодорих из Турайды — один из первых миссионеров, распространявших католическую веру в Ливонии, основатель ордена меченосцев (1202), первый епископ эстонский (1211—1218), погиб в войне датчан с эстами, прототип Дитриха в «Лачплесисе»
 Федерико Ванга — епископ Тренто (1207—1218), начавший реконструкцию кафедрального собора Святого Вигилия
  — цистерианская аббатиса, святая римско-католической церкви .
  — японский военный командир
 Хетум III — армянский князь Ламброна из династии Хетумидов (Ошинидов), умер в тюрьме у Левона II

См. также 
 Список умерших в 1217 году
 Список умерших в 1219 году

1218